Кратер Зелинский () — большой ударный кратер, расположенный на северо-восточной границе Моря Мечты. Кратер находится на обратной стороне Луны, поэтому его невозможно увидеть наблюдателю с Земли. Название присвоено в честь русского и советского химика-органика Николая Дмитриевича Зелинского (1860—1953)  и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер О’Дей на западе-юго-западе; кратер Парацельс на западе-северо-западе; кратер Ван де Грааф на востоке и кратер Томсон на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 54 км, глубина 2,4 км.

Кратер имеет полигональную форму, слегка вытянут в направлении восток-запад; умеренно разрушен. В западной части вал сохранил четкую кромку. Высота вала над окружающей местностью достигает 1150 м , объем кратера составляет приблизительно 2 300 км³. Северная часть чаши перекрыта сателлитным кратером Зелинский Y (см. ниже); юго-западная часть ровная, затопленная лавой; восточная часть чаши пересеченная.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны
Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17
Кратер Зелинский на карте LM-103
Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны